Wedderveer (plaats)
Wedderveer (waterschap)